Petar Marjanović ist der Name folgender Personen:
* Petar Marjanović (Dramaturg) (1934–2020), jugoslawischer bzw. serbischer Dramaturg und Hochschullehrer 
  Petar Marjanović (Journalist) (* 1992), Schweizer Journalist